Mutspitze ist der Name folgender Berge:

 Mutspitze (Texelgruppe),  hoher Berg in der Texelgruppe (Ötztaler Alpen) in Südtirol
 Mutspitze,  hoher Berg in der Texelgruppe (Ötztaler Alpen) in Südtirol, siehe Muthspitze
 Mutspitze (Ortler-Alpen),  hoher Berg in den Ortler-Alpen in Südtirol
 Mutspitze (Weißkamm),  hoher Berg im Weißkamm (Ötztaler Alpen) in Nordtirol